Beynuhnen steht für zwei Orte in Ostpreußen, die heute in der russischen Oblast Kaliningrad liegen:
 Groß Beynuhnen (1938–1946 Großbeinuhnen) im Kreis Darkehmen (Angerapp), siehe Tschernyschewka (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Osjorsk
 Klein Beinuhnen (1938–1946 Kleinbeinuhnen) im Kreis Darkehmen (Angerapp), siehe Uljanowskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Osjorsk
 Dönhoff-Beynuhnen, eine Seitenlinie des Geschlechts derer von Dönhoff